Vassílivka (en ) és un poble de la República Autònoma de Crimea, a Ucraïna, segons el cens del 2014 tenia 1.331 habitants. Pertany al districte municipal de Bilogorsk.

Referències 

Pobles de la República Autònoma de Crimea